Molekulska formula -{C6H8O2}- se može odnositi na:

 1,4-Cikloheksandion
 Cikloten
 Sorbinska kiselina